São Geraldo – miejscowość w stanie Minas Gerais w Brazylii
 São Geraldo da Piedade – miejscowość w stanie Minas Gerais w Brazylii
 São Geraldo do Araguaia – miejscowość w stanie Pará w Brazylii
 São Geraldo do Baixio – miejscowość w stanie Minas Gerais w Brazylii